Хафстейн — фамилия. Известные носители:
 Хафстейн, Йоханн (1915—1980) — премьер-министр Исландии с 10 июля 1970 до 14 июля 1971.
 Хафстейн, Ханнес Петурссон (1861—1922) — первый премьер-министр Исландии и первый исландец-министр датского правительства по делам Исландии.